

Notes et références 

Liste d'écrivains québécois